Кубок чемпионов КОНКАКАФ 1998 — 36-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 8 февраля по 16 августа 1998 года. Трофей впервые завоевал американский клуб «Ди Си Юнайтед».

Зональный этап

Североамериканская зона 

 Автоматически в четвертьфиналы вышли американский клуб «Ди Си Юнайтед», мексиканские клубы «Крус Асуль» и «Толука».

Центральноамериканская зона

Первый раунд

Группа «A»

Группа «B»

Группа «C»

Группа «D»

Второй раунд

Группа 1

Группа 2

Третий раунд 

  «Саприсса» и  «Фирпо» вышли в четвертьфиналы.

Карибская зона 

В финальный турнир был приглашён клуб «Джо Паблик» из Тринидада и Тобаго, который на тот момент ещё не был победителем Карибского клубного чемпионата 1998.

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 RSSSF

1998
1998 год в футболе